TrueConf Server — программная система унифицированных коммуникаций с поддержкой разрешения 4K Ultra HD, которая работает через Интернет или в закрытой локальной сети, работающая на операционных системах Windows, Windows Server, Linux и операционных системах на базе ядра Linux, таких как Astra Linux, Альт Линукс, РЕД ОС и Лотос (клиентские приложения работают и на других ОС).

Архитектура решений 
Архитектура программного обеспечения TrueConf базируется на принципах масштабируемого видеокодирования (Scalable Video Coding, SVC). На протяжении многосторонней видеоконференции каждый ее участник получает индивидуальный набор видеопотоков, соответствующий ширине пропускного канала, типу сетевого соединения и свойствам рабочей станции. В противовес технологии SVC, традиционная видеоконференцсвязь на серверах многоточечной конференции (multipoint control units, MCU) производит транскодирование на стороне сервера, что не только не масштабируемо, но и просто не применимо для большого числа соединений. Архитектура SVC рассматривается как конкурентное преимущество со значительным снижением затрат на инфраструктуру и легко адаптируется к каждому устройству. Обеспечивается интеграция с видеотерминалами и MCU сторонних производителей по протоколам SIP и H.323, приложением Skype for Bussiness.

История 
В 2014 году на базе TrueConf Server была создана сеть видеоконференцсвязи с поддержкой до 1 млн пользователей, заказчиком которой выступило МВД РФ.
В 2019 году решение включено фирмой Gartner в исследование рынка систем для видеосвязи (Magic Quadrant for Meeting Solutions) 

ВКС-решение TrueConf активно распространяется в т. ч. среди государственных структур РФ. В конце 2021 года стало известно о махинациях компании-владельца бренда и её дочерних структур при участии в тендерах для госзакупок.

О производителе 
TrueConf — российская компания, которая занимается производством программного обеспечения для организации видеоконференцсвязи и совместной работы, а также созданием решений для интеграции видеосвязи в системы телемедицины, видеокиоски, банкоматы и приложения сторонних разработчиков. Штаб компании находится в Москве.

В 2019 году компания TrueConf приобрела российского разработчика программного MCU для видеоконференцсвязи — компанию IntegrIT, чтобы создать новую ВКС-систему для видеосвязи на базе российских процессорных архитектур «Эльбрус», ARM, MIPS и ОС Astra Linux.

Конкуренты системы в России 

 VideoMost
 VideoUnion
 Vinteo
 iMind
 Webinar
 IVA
 Яндекс.Телемост
 Видеозвонки Mail.ru
 Dion
 Jazz by Sber
 Контур.Толк

Ссылки